Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Robert Van't Hof 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Sandy Mayer (campione)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (secondo turno)

 Nduka Odizor (secondo turno)
 Victor Amaya (quarti di finale)
 Tim Wilkison (semifinali)
 Robert Van't Hof (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1982